Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 955 dans le monde.

 Route 955 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route régionale 955 en Finlande
  dans certains départements, en France